

Persone 
 Daniël Mijtens – pittore olandese
 Daniel Mijtens II – pittore, disegnatore e decoratore d'interni olandese del secolo d'oro
 Jan Mijtens – pittore e disegnatore olandese del secolo d'oro
 Paulus Mijtens – incisore fiammingo